Dies ist eine Liste der Mitglieder des Österreichischen Bundesrates während der I. Gesetzgebungsperiode des Nationalrats. Die I. Gesetzgebungsperiode begann am 10. November 1920 und endete am 20. November 1923. Da sich die Zusammensetzung des Bundesrates nach Landtagswahlen laufend ändert, orientiert sich die Unterteilung an den jeweiligen Gesetzgebungsperioden des Nationalrats.

Weblinks 
 Mitglieder des Bundesrates während der I. Gesetzgebungsperiode auf den Seiten des österreichischen Parlaments

01